ВЛ («Владимир Ленин») — обозначение моделей советских и российских электровозов переменного и постоянного рода токов.

Список 
Основные серии локомотивов представлены в хронологическом порядке.

ВЛ19
ВЛ22
ВЛ22М
ВЛ8
ВЛ61
ВЛ23
ВЛ60
ВЛ60П
ВЛ62 (опытный)
ВЛ120бам (опытный)
 ВЛ10
ВЛ80
ВЛ41
ВЛ40 (опытный)
ВЛ26
ВЛ82
ВЛ12 (опытный)
ВЛ83 (опытный)
ВЛ81 (опытный)
ВЛ84 (опытный)
ВЛ85
 ВЛ15
ВЛ86ф (опытный)
ВЛ11
ВЛ65
 ВЛ40У
 ВЛ40М

Годы производства и эксплуатации